Grekow ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Panajotow Grekow (1847–1901), bulgarischer Politiker
 Mitrofan Borissowitsch Grekow (1882–1934), russischer Maler

Siehe auch:
 Grekowa
 Hrekow